Kerne kan henvise til flere artikler:

 Kerne (styresystem) – den grundlæggende kode i et styresystem
 Kerne (retorik) – det væsentlige indenfor et emne, som fx i "sagens kerne" 
 Kerne (geologi) – visse planeters og måners inderste del
 Atomkerne – den centrale, positivt ladede del af et atom som udgør størstedelen af dets masse
 Cellekerne – den inderste struktur i en celle
 Planetkerne – en planets inderste
 Kerne (matematik) – inden for algebra urbilledet af det neutrale element (0) under en homomorfi

Se også:
 Frø – som ofte kaldes "kerne" i fx en frugt eller en grøntsag
 Korn – som fx i visse former for rugbrød omtales som "kerner"